Il doppio dell'East West Bank Classic 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Květa Peschke e Rennae Stubbs erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Yung-jan Chan e Chia-jung Chuang hanno battuto in finale 2–6, 7–5, 10–4,  Eva Hrdinová e Vladimíra Uhlířová.

Teste di serie

  Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (campionesse)
  Bethanie Mattek /  Sania Mirza (semifinali, ritiro per infortunio alla Mattek)

  Viktoryja Azaranka /  Tat'jana Puček (primo turno)
  Lisa Raymond /  Samantha Stosur (semifinali)

Tabellone

Finali

East West Bank Classic 2008